Кузнецкий уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР.
 Кузнецкий уезд — уезд Саратовской (в 1796—1797 гг. — Пензенской) губернии.
 Кузнецкий уезд — уезд Томской губернии.
 Кузнецкий уезд — уезд Сибирской (с 1796 года — Тобольской) губернии.